Metromost je ruské označení pro most metra. Tyto mosty se nacházejí v několika městech bývalého SSSR:

 Lužněcký metromost – most přes řeku Moskvu, je na něm umístěna stanice Vorobjovy gory
 Smolenský metromost – most přes řeku Moskvu, umístěn blíže k centru města a stanici Smolenskaja
 Metromost (Nižnij Novgorod) – most přes řeku Oku, pro automobilovou dopravu otevřen v roce 2009, plně zprovozněn v roce 2012
 Metromost (Novosibirsk) – most první linky přes řeku Ob.
 Metromost (Kyjev) – most první linky přes řeku Dněpr se stejnojmennou stanicí Dnipro
 Pivděnnyj most – most třetí linky přes Dněpr v jižní části města Kyjeva.
 Podilský metromost – most čtvrté linky (Podilsko-Vyhurivska) přes Dněpr v severní části Kyjeva.

Externí odkazy 

Metro v Rusku
Metro na Ukrajině
Mosty metra